«Мост» — дебютный студийный альбом проекта «Степ», инициированного бывшим ударником группы «Трек» Евгением Димовым. Проект также примечателен тем, что в составе засветились отцы-основатели «Наутилуса» Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, а также будущий барабанщик «Агаты Кристи» Пётр Май.

Единственный официально изданный альбом проекта.

Об альбоме 
«Мост» был записан в Свердловске и Каменске-Уральском в 1984-85 годах, но во время первого выхода в магнитофонном варианте не вызвал особого интереса. После чего «Степ» стал готовить новую программу, которая так и не была закончена, но песни с неё попали в переиздание «Моста» на CD. Более того, руководитель «Степа» Димов решил немного изменить стиль музыки коллектива.

На I фестивале Свердловского рок-клуба в марте 1986 года «Степ» представил новую программу в стиле, напоминающем нечто среднее между хэви-металом и панк-роком. Публика успешно приняла коллектив, но это событие стало началом конца «Степа» — Бутусов и Умецкий посвятили себя «Наутилусу», Май продолжил музицировать в составе ВИА РТФ УПИ (будущей «Агате Кристи»), Игорь Скрипкарь занялся «Кабинетом». Димов набрал новый состав, с которым выступил через год на II фестивале Свердловского рок-клуба 31 мая 1987 года в ДК УЗТМ. Дата основания:. Выступление обновлённого «Степа» ничем не запомнилось, после чего тот продолжил работать студийно, но концертной деятельностью не занимался. В период студийной деятельности «Степ» записал ещё два альбома — «Кокс» (1987) и «Мост-II» (1996).

Через год после записи и первого распространения «Моста» его подлинник был утерян. Только в конце 90-х оригинальная запись всплыла, была восстановлена и издана на CD как сольный альбом Вячеслава Бутусова.

Список композиций

Бонус-треки

Участники записи 
 Вокал, голос – Вячеслав Бутусов
 Бас, идеи – Дмитрий Умецкий, Игорь Скрипкарь, Пётр Май, Сергей Степанов
 Ударные, автор, музыка – Евгений Димов
 Звук – Александр Гноевых
 Гитара – Сергей Степанов
 Клавишные – Борис Красуцкий, Дмитрий Шариков
 Аранжировка – Борис Красуцкий, Вячеслав Бутусов, Евгений Димов
 Тексты – Дмитрий Азин (1-5, 7-11), Аркадий Куперин (6)
 Музыка – Евгений Димов, кроме Андрей Балашов (5), Борис Красуцкий (8), Сергей Степанов (10)

«Мост» был записан в 1984-1985 годах в Свердловске и Каменске-Уральском.

Оформление обложки альбома — Олег Ракович (1985), Дмитрий Константинов (1997).

Литература

Ссылки 
 
 
 

Свердловский рок-клуб
Альбомы 1985 года
Альбомы 1997 года
Альбомы Вячеслава Бутусова
Альбомы, связанные с группой «Наутилус Помпилиус»